Короваи (Kolufaup) представляет собой папуаский язык в Новой Гвинее, Индонезия. На нём говорят представители племени короваи, обитающее в юго-восточной части индонезийской провинции Папуа. Численность носителей языка оценивается примерно в 3000 человек.

Большинство из короваев не умеют читать и писать, что обуславливает потерю основ языка с 1970-х годов, когда племя впервые было исследовано голландцами, и племя получило доступ к более распространённым европейским языкам.

Язык короваи относится к авью-думутской семье языков Папуа.

Примечания

Литература 
 
 Пучков П. И. Население Океании. , 1967.
 Бутинов Н. А. Папуасы Новой Гвинеи. , 1968.
 
 Леонтьев А. А. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа — Новой Гвинее // О языках, фольклоре и литературе Океании. , 1978.
 Capell A. A. A linguistic survey of the south-Western Pacific. 2 ed., Noumea, 1962.
 Capell A. A. A survey of New Guinea languages. Sydney, 1969.
 Foley W. A. The Papuan languages of New Guinea. Cambridge University Press, 1986.
 Linguistics in Oceania. The Hague, 1971.
 New Guinea area languages and language study. V. 1. Papuan languages and the New Guinea linguistic scene, ed. by S. A. Wurm. Canberra, 1975.

Ссылки 
 Подробные карты языков Ириан Джая
 Диалог с живущими на деревьях
 Экспедиции в Западное Папуа: Короваи
 Короваи на The Korowai
 Макс Марк, Затерянный мир, который дожил до наших дней

 
Языки Папуа — Новой Гвинеи
Языки Индонезии